Буреві́сник (до 1948 року Сеткі́н; , ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.

Історія 
Поблизу Буревісника є скіфські кургани.

Примітки